Сарсембаев — казахская фамилия. Известные носители:
 Сарсембаев, Дмитрий Витальевич (род. 1997) — российский сноубордист.
 Сарсембаев, Марат Алдангорович (род. 1947) — член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, доктор юридических наук, профессор.
 Сарсембаев, Мират (род. 1986) — казахстанский боксёр.
 Сарсембаев, Султан Момынович (1928—2003) — советский и казахский государственный и политический деятель.